Eousdryosaurus — род травоядных орнитоподовых динозавров из поздней юры Европы. Типовой и единственный вид Eousdryosaurus nanohallucis назван и описан Фернандо Эсказо и коллегами в 2014 году. Родовое название происходит от  — восток и названия родственного орнитопода Dryosaurus, обитавшего в Северной Америке. Видовое название образовано от  — маленький и  — первый палец задней лапы, поскольку этот палец редуцирован у Eousdryosaurus.

История исследования 
Голотип SHN(JJS)-170, представляющий собой хорошо сохранившийся частичный скелет, обнаружен в местонахождении Porto das Barcas в слоях формации Alcobaca, датированных верхним киммериджем (около 155—152 млн лет назад), недалеко от посёлка Лориньян, Португалия. Материал был коротко описан в 2000 году Dantas и коллегами.

Голотип включает 9 сочленённых проксимальных хвостовых позвонков, левую подвздошную кость, правую бедренную кость, проксимальную часть левой бедренной кости, левые большую и малую берцовые кости, левую таранную кость, левую пяточную кость, левые дистальные предплюсневые кости и полную левую стопу.

Описание 
Eousdryosaurus — небольшой дриозаврид, длиной около 1,6 м, диагностируемый по следующим аутапоморфиям: остистые отростки дуг самых проксимальных хвостовых позвонков имеют маленькие, шипообразные передние отростки; чрезвычайно широкий выступ в постацетабулярной части подвздошной кости (brevis shelf) направлен вентромедиально; таранная кость имеет выступающий треугольный постеромедиальный отросток, закрывающий переднюю поверхность кости; пяточная кость имеет большой проксимальный выступ с округлым дорсальным краем; медиальная дистальная предплюсневая кость образована соединёнными, но не сросшимися 1-й и 2-й дистальными предплюсневыми костями; 5-я плюсневая кость имеет тупое возвышение на середине диафиза, который перегибается по направлению к дистальному концу кости; фаланговая формула стопы 1-3-4-5-0, где коготь первого пальца сильно редуцирован, сплющен дорсовентрально, вытянут и заострён.

Кроме того, Eousdryosaurus отличается от других дриозавридов следующей уникальной комбинацией признаков: краниальный вертел бедренной кости отделён от большого вертела глубокой щелью, как у Callovosaurus, Dryosaurus, Dysalotosaurus, Elrhazosaurus и Valdosaurus; дорсальный край большого вертела находится на уровне дорсальной границы краниального вертела, как у Dryosaurus, Dysalotosaurus и Valdosaurus; место прикрепления длинной каудобедренной мышцы бедра отделено от четвёртого вертела, как у Callovosaurus, Dryosaurus, Dysalotosaurus, Elrhazosaurus и Kangnasaurus; широкая и неглубокая передняя межмыщелковая канавка бедра, как у Dryosaurus, Kangnasaurus и Callovosaurus; дорсальная поверхность проксимального конца малоберцовой кости прямая и с латеральной стороны наклонена в передне-заднем направлении, как у Dryosaurus и Dysalotosaurus; малоберцовая фасетка пяточной кости находится на том же уровне, что и латеральная лодыжка большеберцовой кости, как у Dryosaurus, Dysalotosaurus и Kangnasaurus; отсутствие отчётливой выемки в постеролатеральном углу 3-й плюсневой кости, как у Dryosaurus и Kangnasaurus; отсутствие чётко определённых переднемедиального и заднемедиального отростков на проксимальном конце 4-й плюсневой кости, как у Dryosaurus и Kangnasaurus; отсутствие вентромедиального отростка на проксимальном конце первой фаланги второго пальца, как у Dryosaurus и Dysalotosaurus; отчётливый вентромедиальный отросток на проксимальном конце первой фаланги четвёртого пальца, как у Dryosaurus и Dysalotosaurus.

Филогения 
Для выяснения филогенетического положения Eousdryosaurus был проведён анализ на основе матрицы данных из работы Barrett и коллег 2011 года с использованием 137 признаков для 61 таксона. Полученное дерево соответствует топологии дерева, полученного в исследовании Barrett и коллег 2011 года, а отношения основных групп базальных игуанодонтов соответствует выводам из работы McDonald 2012 года. Eousdryosaurus однозначно находится внутри дриозавридов, поскольку имеет расположенный проксимально четвёртый вертел, а также место прикрепления длинной каудобедренной мышцы широко отделено от четвёртого вертела и ограничено медиальной поверхностью тела бедренной кости. Eousdryosaurus составляет с Callovosaurus, Dryosaurus и Kangnasaurus неразрешимую политомию базальных дриозавридов. У этих таксонов отсутствует глубокая постеролатеральная выемка на проксимальном конце 3-й плюсневой кости (неизвестно у Callovosaurus). Как и у Barrett и коллег Dysalotosaurus, Valdosaurus и Elrhazosaurus составляют более продвинутую кладу дриозавридов.

Кладограмма на основе исследования Фернандо Эсказо и коллег:

Примечания 

Дриозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры юрского периода
Динозавры Европы
Фоссилии, описанные в 2014 году